Anglojęzyczny odpowiednik słowa „las”

Pozostałe znaczenia:

Miejscowości i jednostki administracyjne

Australia 
 Forest – jednostka osadnicza w stanie Tasmania, na obszarze samorządu lokalnego Circular Head Council

Tanzania 
 Forest (suahili Kata ya Foresti) – okręg wyborczy w regionie Mbeya, w dystrykcie Mbeya City Council

Belgia 
 Forest – gmina w Regionie Stołecznym Brukseli

Wielka Brytania 
 Forest – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Forest – miejscowość na wyspie Guernsey

Stany Zjednoczone 
 Forest – wieś w stanie Luizjana, w parafii West Carroll
 Forest – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Scott
 Forest – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Forest – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Bedford
 Forest – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Forest – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Forest – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Forest – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Gmina Forest (ang. Forest Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Gmina Forest (ang. Forest Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Gmina Forest (ang. Forest Town)  w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Gmina Forest (ang. Forest Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Gmina Forest (ang. Forest Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Hrabstwo Forest w stanie Pensylwania
 Hrabstwo Forest w stanie Wisconsin

Osoby

Nazwisko „Forest” 
 Emmelie de Forest – duńska piosenkarka i autorka tekstów
 George de Forest Brush – amerykański malarz
 Lee De Forest – amerykański radiotechnik i wynalazca
 Mark Forest – amerykański kulturysta, aktor filmowy, śpiewak, nauczyciel śpiewu i osobisty trener

Imię „Forest” 
 Forest Whitaker – amerykański aktor
 Bernard Forest de Belidor – francuski matematyk i inżynier

Sport 
 Nottingham Forest F.C. – angielski klub piłkarski